Krag ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Krag (1553–1600), dänischer Mathematiker, Physiker und Mediziner
 Astrid Krag (* 1982), dänische Politikerin
 Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs (1817–1896), dänischer Staatsmann, siehe Christian Emil Frijs
 Ernst August Krag (1915–1994), deutscher Soldat
 Jens Otto Krag (1914–1978), dänischer Politiker (Sozialdemokrat)
 Mirko Krag (* 1987), deutscher Handballschiedsrichter
 Oluf Krag (1870–1942), dänischer Politiker und Innenminister
 Thomas Peter Krag (1868–1913), norwegischer Schriftsteller
 Vilhelm Krag (1871–1933), norwegischer Schriftsteller
 Werner Krag (* 1951), deutscher Psychotherapeut und Sachbuchautor

Krag steht für:

 Krag-Jørgensen, ein Mehrladergewehr

KRAG steht für:

 KRAG-Team, Gruppe dreier Spieleautoren

Krąg ist der Name folgender Orte in Polen:

 Krąg (Śliwice) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Krąg (Starogard Gdański) in der Woiwodschaft Pommern
 Krąg (Polanów) in der Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Kraag
 Kragh
 Kragbogen, Bogen (Architektur)
 Kraggewölbe
 Kragträger
 Konsole (Bauwesen), auch Krage oder Kragstein
 Krak (Begriffsklärung)